КНДР принимала участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада) во второй раз за свою историю, и завоевала одну золотую, одну серебряную медали.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1976 года
1970-е годы в КНДР